Big Fun puede hacer referencia a:
 Big Fun, canción de Inner City.
 Big Fun, álbum de C.C. Catch.